Boulanger ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste Boulanger (1866–1923), französischer Angewandter Mathematiker und Professor für Mechanik
 Daniel Boulanger (1922–2014), französischer Drehbuchautor, Schauspieler und Schriftsteller
 David Boulanger (* 1974), französischer Geher
 Ernest Boulanger (1815–1900), französischer Komponist und Hochschullehrer
 Eugen Boulanger (1876–1947), von 1924 bis 1933 Bürgermeister von Mosbach
 François-Joseph Boulanger (1819–1873), belgischer Vedutenmaler
 François-Louis-Florimond Boulanger (1807–1875), französischer Architekt
 Georges Boulanger (1837–1891), französischer General und Politiker
 Georges Boulanger (Geiger) (1893–1958), rumänischer Geiger, Dirigent und Komponist
 Gustave Boulanger (1824–1888), französischer Maler

 Jacques Boulanger (* 1927), französischer Dreispringer
 Jakob Boulanger (1897–1968), deutscher Politiker (KPD, SED)
 Jean-Claude Boulanger (* 1945), französischer Priester, Bischof von Bayeux
 Jules Joseph Boulanger (1822–1868), belgischer Porträt- und Genremaler

 Lili Boulanger (1893–1918), französische Komponistin
 Louis Boulanger (1806–1867), französischer Maler
 Maurice Boulanger (1909–?), belgischer Zehnkämpfer
 Mousse Boulanger (1926–2023), Schweizer Schriftstellerin
 Nadia Boulanger (1887–1979), französische Komponistin
 Nicolas Antoine Boulanger (1722–1759), französischer Philosoph und Historiker

 René Boulanger (1895–1949), französischer Turner
 Victor Boulanger (* 1940), peruanischer Fußballspieler
 Yoann Le Boulanger (* 1975), französischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Boulenger